Лачі () — албанський футбольний клуб з однойменного міста на північному заході Албанії. Клуб був заснований 1960 року.

Кольори клубу - чорно-білі. Домашні матчі проводить на стадіоні «Лачі», який вміщує 11 000 глядачів.

Досягнення 
Кубок Албанії:
  Переможець (2): 2012-13, 2014-15
  Фіналіст (2): 2015-16, 2021-22

Суперкубок Албанії:
  Переможець (1): 2015
  Фіналіст (1): 2013

Суперліга:
  2-е місце (1): 2021-22

Європейська арена

Посилання 
 Офіційний сайт  
 «Лачі» на Soccerway  

Футбольні клуби Албанії
Футбольні клуби, засновані 1965
Лачі